Česnokovka může být:
 Česnokovka (přítok Obu) — řeka v Altajském kraji Ruské federace, pravý přítok Obu
 Novoaltajsk – město na této řece nazývané do roku 1962 Česnokovka